es un actor japonés.

Carrera 
Fue nominado a "Mejor Actor" por Waterboys,  en los Premios de la Academia Japonesa, y además ganó el premio a "Recién llegado del año". También es el bajista y cantante principal de la banda Basking Lite.

Filmografía

Películas

Dramas de televisión 
 Subarashii Hibi (1998 Fuji TV)
 Over Time (1998 Fuji TV)
 Omizu no hanamichi (1999 Fuji TV)
 Koi no Kiseki (1999 TV Asahi)
 Ikebukuro West Gate Park (2000 TBS) como Fujio Saitou
 Limit: Moshimo wagako ga (2000 YTV)
 Kabachitare (2001 Fuji TV)
 Tengoku ni ichiban chikai otoko 2 (2001 TBS)
 Dekichatta Kekkon (2001 Fuji TV) como Takumi
 Platonic Sex (2001 Fuji TV) como Tsujimoto Takashi
 Chūshingura 1/47 (2001 Fuji TV) como Gunbe Takada
 Long Love Letter (2002 Fuji TV) como Ryuta Fujisawa
 Kisarazu Cat's Eye (2002 TBS) como el pequeño Yamada en el episodio 9
 Wedding Planner (2002 Fuji TV) como Shuhei Narumi
 Tokyo Muke Michi Girl (2002 NTV)
 Lunch no Joou (2002 Fuji TV) como Junzaburo Nabeshima
 Say Hello to Black Jack (2003 TBS) como Eijiro Saito
 Ikebukuro West Gate Park Special (2003 TBS) como Fujio Saitou
 Say Hello to Black Jack Special (2004 TBS) como Eijiro Saito
 Toride Naki Mono (2004 Asahi TV) como Yahiro Kiichiro
 Orange Days (2004 TBS) como Kai Yuuki
 Slow Dance (2005 Fuji TV) como Riichi Serizawa
 High and Low (2007 Asahi TV) como Ginjiro Takeuchi
 Tenchijin (2009 NHK) como Naoe Kanetsugu
 Wakamonotachi/All About My Siblings 2014 (2014 Fuji TV) como Asahi Satō
 Kidnap Tou (2016 NHK) como  el padre de Haru
 Innocent Days (2018 Wowow)

Teatro de títeres 
 Sherlock Holmes (2014 NHK) como Jefferson Hope (voz)

Premios y nominaciones

Referencias

Enlaces externos 
Sitio Oficial 

 
Actores masculinos de Japón
Artistas de Horipro